Heminodus är ett släkte av fiskar. Heminodus ingår i familjen Peristediidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Heminodus